Evgenii Tiurnev era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo.

In finale Fábián Marozsán ha sconfitto Sebastian Ofner con il punteggio di 7–5, 6–0.

Teste di serie 

  Sebastian Ofner (finale)
  Fábián Marozsán (campione)
  Flavio Cobolli (secondo turno)
  Vít Kopřiva (semifinale)

  Zdeněk Kolář (secondo turno) 
  Damir Džumhur (secondo turno) 
  Li Tu (primo turno) 
  Nicholas David Ionel (secondo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Gianmarco Ferrari (primo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)

  Gerald Melzer (ritirato) 
  Mathys Erhard (primo turno) 
  Stefano Travaglia (primo turno)

Lucky loser 

  Lukas Neumayer (primo turno)

Wildcard 

  Yankı Erel (primo turno)
  Vilius Gaubas (primo turno)

  Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Antalya Challenger 2023